Васи́лий Бойцо́в:
 Бойцов, Василий Васильевич (1908—1997) — советский государственный деятель.
 Бойцов, Василий Иванович (1907—1980) — советский государственный и партийный деятель.